John Maitland peut se référer à :

 Sir John Maitland (1537-1595),  de Thirlestane, lord chancelier d'Écosse.
 John Maitland (1624-1645),  comte de Lauderdale.
 John Maitland (1616-1682),  de Lauderdale, puis  duc de Lauderdale, politicien écossais, leader du ministère de la cabale.
 John Maitland (1655-1710),  de Lauderdale, juge et homme politique écossais
 John Maitland (1732-1779), officier britannique qui se distingua durant la guerre d'indépendance des États-Unis.
 John Maitland, (1771-1836), contre-amiral britannique.
 John Maitland, (1903-1977), homme politique britannique.
 John Alexander Fuller Maitland, (1856-1936), critique musical.